Округ Арчер () расположен в США, в штате Техас, и был образован в 1858 году из округа Фаннин. По состоянию на 2000 год, население Арчера составляло 8854. Окружным центром для него является город Арчер-Сити. Округ Арчер назван в честь уполномоченного представителя республики Техас Брэнча Тэннера Арчера.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь 2398 км², из которых 2356 км² составляет суша и оставшиеся 42 км² или 1,74 % водные ресурсы.

Основные шоссе 
  Шоссе 82
  Шоссе 25
  Шоссе 281
  Шоссе 79

Соседние округа 
 Уичита (север)
 Клей (восток)
 Джек (юго-восток)
 Янг (юг)
 Бэйлор (запад)

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживало 8854 жителей, в составе 3345 хозяйств, 2515 семей. Плотность населения была 4 человека на квадратный километр. Насчитывалось 3871 жилых домов, при плотности покрытия 2 постройки на 1 квадратный километр. По расовому составу население состояло из 95,54 % белых, 0,08 % чёрных или афроамериканцев, 0,62 % коренных американцев, 0,12 % азиатов, 0,03 % коренных гавайцев или других жителей Океании, 2,28 % прочих рас, и 1,32 % представители двух или более рас. 4,87 % населения являлись испано- или латиноамериканцами.

Из 3345 хозяйств 37,20 % воспитывают детей возрастом до 18 лет, 65,0 % супружеских пар живущих вместе, 7,2 % женщин-одиночек, 24,8 % не имели семей.
21,9 % от общего количества живут самостоятельно, 10,2 % одинокие старики в возрасте от 65 лет и старше. В среднем на каждое хозяйство приходилось 2,63 человека, среднестатистический размер семьи составлял 3,08 человека. 89,8 % людей не состоящих в браке назвали себя гетеросексуальными, 10,2 гомосексуальными (1,9 % среди мужчин, 8,3 % среди женщин).

Показатели по возрастным категориям в округе были следующие: 28,2 % жителей до 18 лет, 7,0 % от 18 до 24 лет, 27,4 % от 25 до 44 лет, 23,5 % от 45 до 64 лет, и 13,9 % старше 65 лет. Средний возраст составлял 38 лет. На каждых 100 женщин приходилось 100,2 мужчин. На каждых 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 96,2 мужчины.

Средний доход на хозяйство в округе составлял 38 514 $, на семью — 45 984 $. Среднестатистический заработок мужчины был 31 386 $ против 22 119 $ для женщины. Доход на душу населения в округе был 19 300 $. Около 6,8 % семей и 9 % общего населения зарабатывало ниже прожиточного минимума. Среди них было 9,9 % тех, кому ещё не исполнилось 18 лет, и 10,8 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Политическая ориентация 
На президентских выборах 2008 года Джон Маккейн получил 82,36 % голосов избирателей против 16,95 % у демократа Барака Обамы.

В Техасской палате представителей округ Арчер числится в составе 69-го района. Интересы округа представляет демократ Дэвид Фараби из Уичито-Фолс.

Населённые пункты

Города 
 Арчер-Сити
 Холидей
 Скотлэнд

Посёлки, деревни 
 Лэйксайд-Сити
 Мегаргел
 Уиндсорст
 Хаф

Заброшенные населённые пункты 
 Анарин

Образование 
Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:

 школьный округ Арчер-Сити
 школьный округ Холидэй
 объединённый школьный округ Айова-Парк (частично)
 школьный округ Джексборо (частично)
 школьный округ Олни (частично)
 школьный округ Уиндсорст

Примечания

Ссылки 
 Округ Арчер на сайте Handbook of Texas Online
 Исторические фотоматериалы по округу Арчер на сайте «Портал техасской истории»

Округа Техаса